Герб Челябинской области — официальный символ Челябинской области Российской Федерации, постановление о гербе принято 27 декабря 2001 года ( сам закон о гербе принят 8 января 2002 года). Герб внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации под регистрационным номером 897.

Существуют три равнодопустимых версии герба области:
 полный герб области;
 средний герб области (без двух лент ордена Ленина);
 малый герб области (без золотой земельной короны и двух лент ордена Ленина).

Авторская группа — идея герба: Константин Мочёнов (Химки); художник: Роберт Маланичев (Москва); обоснование символики: Галина Туник (Москва); компьютерный дизайн: Сергей Исаев (Москва).

Описание и обоснование символики 
Геральдическое описание (блазон) гласит:

Герб области составлен на основе исторического герба Исетской провинции, на землях которой расположена территория современной Челябинской области.

 Основной фигурой герба области является навьюченный серебряный двугорбый верблюд с золотой поклажей — выносливое и благородное животное, внушающее почтение и аллегорически показывающее мудрость, долголетие, память, верность, терпение.
 Червлёный (красный) цвет поля герба — цвет жизни, милосердия и любви — символизирует мужество, силу, огонь, чувства, красоту, здоровье. Красный цвет поля одновременно созвучен труду металлургов, машиностроителей, литейщиков и энергетиков, основные технологические процессы которого связаны с тепловыми реакциями. Это дополняет содержание герба области как промышленно развитого региона.
 Золото — символ могущества, знатности, постоянства, прочности, богатства, надежды, интеллекта и солнечного света. Золото в гербе аллегорично показывает уникальную южноуральскую природу, неисчерпаемое богатство недр области
 Серебро служит символом благородства, чистоты, справедливости, великодушия.
 Историческая земельная корона указывает на статус Челябинской области как субъекта Российской Федерации.
 Две ленты ордена Ленина, которым Челябинская область награждена в 1956 и 1970 годах, показывают заслуги области.

История 

В 1737—1781 годах существовала Исетская провинция Сибирской губернии (в 1744–81 входила в Оренбургскую губернию). В 1737 году В.Н. Татищев составил два проекта герба Исетской провинции: «В чёрном поле стена каменная белая в знак утверждения сей страны новопостроенными крепостями, к той стене прикован пёс в знак покорения башкир»; «В чёрном поле белой палисад, перед которым к приколу привязан верблюд, значит то же, над щитом та же корона татарская или графская, а над нею верблюжья голова». Императрица одобрила второй вариант, который по её указанию был значительно изменён. Утверждённый герб действовал до 1781 года. В Челябинской анкете, составленной по просьбе Петербургской академии наук, в 1761 году, написано: «А герб хотя и есть, токмо не на одну ту Челябинскую крепость, но состоящий и на всю Исецкую провинцию; для оной Исецкой провинциальной канцелярии только печати, а знаменует: в щиту стоящего верблюда, а около того щита по сторонам знак воинского оружия и знамёна, а сверх щита государственная корона, а около короны и оружия вокруг надпись такова: „Ея императорского величества печать Исецкой, или Зауральской провинции“». В 1782 году верблюд стал изображаться на гербе Челябинска, но уже в другом значении: «в знак того, что в сей город оных [верблюдов] довольно с товарами привозят». 

17 января 1934 года образована Челябинская область, в советское время не имевшая герба. 15 февраля 1996 года областная Дума объявила конкурс на создание герба, флага и гимна области. Несколько туров конкурса не выявили победителей. Постановлением Законодательного собрания Челябинской области от 28 декабря 1999 года №727 «Об итогах открытого конкурса по созданию официальных символов Челябинской области (герба и флага)» победителем конкурса по созданию герба и флага области был признан Вячеслав Викторович Старцев. Описание герба: «В червлёном поле идущий золотой крылатый лев с головой гончего пса (симаргл), держащий за клинок таковой же меч остриём вниз, и оконечность червлёно-золотого столбчатого беличьего меха. Щит увенчан золотой российской земельной короной; щитодержатели — два золотых соболя, стоящие на таковых же скалах, поверх которых положена лента Ордена Ленина». Симаргл символизировал мужество, веру и преданность. Символика цветов: белый — чистота и мир, красный — сила и власть, золотой — символ богатства края. Образ симаргла восходит к индоевропейской мифологии и, по мнению специалистов, отражает особенности области, в которой проживает более ста представителей различных национальностей и народностей. Меч в правой лапе семаргла свидетельствует об оборонном значении экономики края. Красный цвет щита символизирует мужество и олицетворяет боевые заслуги южноуральцев перед Отечеством. Щит увенчан золотой ранговой короной, соответствующей статусу Челябинской области — субъекта Российской Федерации. Подножие в виде скал указывает на то, что по территории области проходит граница Европы и Азии.

Проект данного герба был одобрен Геральдическим Советом при Президенте РФ, но впоследствии отозван администрацией Челябинской области вопреки рекомендации Геральдического совета. В области данный герб подвергался критике, его противники призывали на гербе области изобразить верблюда; существовали и сторонники герба с симарглом. В результате администрация Челябинской области решила взять за основу областного герба герб города Челябинска и проект герба Исетской провинции (разработки Татищева), где основной фигурой является верблюд. Геральдический совет при Президенте РФ в лице государственного герольдмейстера напротив призывал не путать город и территорию и не спешить выводить символ большего из меньшего.

На протяжении 1990-х годов существовало несколько не принятых официально гербов области. Так, известен проект герба Челябинской области 1996 года, выполненный Уральской геральдической ассоциацией. Этот герб прошёл предварительную экспертизу в Геральдическом Совете при Президенте РФ, но в результате не был утвержден региональными властями. В качестве проекта герба области рассматривался герб Челябинска с «губернским» обрамлением. Такой вариант был предложен В. Богдановским, директором творческого объединения «Каменный пояс», и некоторое время использовался для оформления представительской продукции администрации области.

Постановлением Законодательного собрания №232 от 30 августа 2001 года все предыдущие документы о конкурсе были объявлены утратившими силу, и вновь объявлен конкурс. В итоговом документе, принятом законодателями 20 д, «конкурс по созданию герба и флага признан не состоявшимся, конкурс по созданию официальных символов Челябинской области законченным». Но уже через неделю, 27 декабря 2001 года, депутаты областного Законодательного собрания утвердили новые герб и флаг области.

См. также 
 Флаг Челябинской области
 Герб Челябинска

Комментарии

Примечания

Литература

Ссылки 
Герб на официальном сайте области

Гербы Челябинской области
Гербы с изображением верблюда
Гербы с земельными коронами